Seneca County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Seneca County (New York)
Seneca County (Ohio)